L'édition 2014 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 14 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Stanislas Wawrinka remporte l'épreuve de simple, Bob et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Roger Federer et Stanislas Wawrinka se qualifient pour la finale. En conséquence, pour la  sur le circuit ATP, la finale d'un tournoi est disputée par deux Suisses. La première opposait, 14 ans auparavant à Marseille, Marc Rosset à Roger Federer. Cette dernière est la  disputée par Roger Federer en carrière.

Lauréats 
Stanislas Wawrinka remporte son  en simple en battant en finale son compatriote Roger Federer. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison. 

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Ivan Dodig et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils s'imposent pour la  à Monte-Carlo (après 2007, 2011 & 2012).

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Sport à Monaco en 2014
Tennis masculin en 2014
Tennis en avril 2014